Игна́т Алекса́ндрович Солжени́цын (род. 23 сентября 1972, Москва) — американский и российский пианист, дирижёр, сын Александра Солженицына. Главный дирижёр  (с 1998 года), главный приглашённый дирижёр Московского симфонического оркестра.

Биография 
Родился в Москве в 1972 году. Игнату было всего полтора года, когда семья Солженицыных отправилась в вынужденное 18-летнее изгнание. Сначала в Европу, затем в Америку.

Первым сильным музыкальным впечатлением в его жизни была Пятая симфония Дмитрия Шостаковича. Он услышал её на концерте в возрасте 9 лет. После этого он захотел заниматься музыкой серьёзно. Начал занятия музыкой в 11 лет в музыкальной школе Марлборо под руководством Луиса Батлье, преподававшего ему как игру на фортепиано, так и композицию и контрапункт; занимался также под руководством Рудольфа Сёркина. Обучался игре на фортепиано у Марии Курчо в Лондоне и  в Кёртисовском институте (Филадельфия).

Игнат Солженицын с 1998 года является главным дирижёром Камерного оркестра Филадельфии.

Концертирует как пианист и дирижёр. Живёт в Нью-Йорке. Лауреат премии «Эвери Фишер», участник престижных фестивалей, в том числе «Декабрьских вечеров» в Москве, фестиваля «Мстиславу Ростроповичу» в Самаре.

В фильме «Солженицын. На последнем плёсе» (студия «Остров») звучит музыка Моцарта и Брамса в концертном холле «Мейманди» в исполнении оркестра под руководством И. Солженицына.

Является президентом (куратором) центра имени Александра Солженицына в Успенском колледже (Assumption College, Вустер (Массачусетс), США).

Семья 
Отец — Александр Исаевич Солженицын. Мать — Наталия Дмитриевна Солженицына. Братья: Ермолай (старший) и Степан (младший).

Литература 
 
 Игнат Солженицын прочёл «Архипелаг ГУЛАГ» в одиннадцать лет / [Беседу вела И. Буйлова] // Профиль. 1998. № 1. С. 60—62
 Игнат Солженицын: Для меня книги отца — о человеческом сердце… / Беседовал А. Щуплов // Кн. обозрение. 1999. 6 апр. С. 4—5
 Из автора «ГУЛАГа» мог бы получиться актёр / [Беседу вели А. Щуплов, С. Копылов] // Веч. Москва. 1999. 21 июля. С. 5
 Игнат Солженицын: Надо начать называть вещи своими именами / [Беседу вела Ю. Кантор] // Известия: Моск. вып. 2001. 22 мая. С. 8.

Примечания 

Академические музыканты России
Академические музыканты США
Александр Солженицын
Выпускники Кёртисовского института музыки